Глеб Соколов:
 Соколов, Глеб Иванович (1924—2000) — искусствовед, историк античного искусства.
 Соколов, Глеб Станиславович (род. 1965) — российский писатель, член Союза писателей Москвы.